Barbaresco puede referirse a:
Barbaresco (Italia), una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
Barbaresco (vino), un vino italiano DOCG del anterior municipio.
11473 Barbaresco, un asteroide del cinturón de asteroides.